Тунгуань — китайский топоним:

 Тунгуань (Вэйнань) (潼关) — уезд городского округа Вэйнань провинции Шэньси
 Тунгуань (Тунлин) (铜官) — район городского подчинения городского округа Тунлин провинции Аньхой